Il campionato di calcio di Prima Categoria 1966-1967 è massimo torneo dilettantistico italiano di quella stagione sportiva. A carattere regionale, fu l'ottavo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggi salvezza

Verdetti finali 
 Ponziana va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone B
 Ponziana promossa e Torviscosa ripescata in Serie D
 Codroipo (dopo spareggi), Terzo e Tarcentina retrocedono in Seconda Categoria

Calendario 
La 7ª giornata era in programma il 6 novembre 1966 ma, a causa dell'abbondante nevicata, è stata rinviata al 15 gennaio 1967.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
 Pieris va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone A.
 Trivignano, Marianese e Ricreatorio retrocedono in Seconda Categoria.

Calendario 
La 7ª giornata era in programma il 6 novembre 1966 ma, a causa dell'abbondante nevicata, è stata rinviata al 15 gennaio 1967.

Finale per il titolo regionale 
 Già sùbito dopo la fine delle 30 giornate del campionato, il Pieris aveva dichiarato la volontà di rinunciare ad una eventuale promozione in Serie D per mancanza di mezzi. Quindi si è disputata la doppia sfida sapendo che sarebbe stata la Ponziana a salire nella categoria superiore indipendentemente dall'esito della sfida.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.06.1967|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.06.1967

|-

 Il Pieris è Campione FVG 1966-1967

Coppa Italia Dilettanti

 Non ammesse: Cordenonese, Pro Osoppo, Pro Tolmezzo, SAICI Torviscosa, Sacilese, Tarcentina, Terzo e Tisana (dal girone A), Arsenale, Fortitudo, Gonars, Marianese, Mortegliano, Mossa, Muggesana, Palmanova, Ricreatorio e Trivignano (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO4 e 11 settembre 1966Partite andata-ritorno senza regola dei gol in trasferta. Se persiste la parità: 5 tiri di rigore per parte e poi sorteggio

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO18 settembre 1966Partita unica in caso della squadra prima sorteggiata. Se persiste la parità: tempi supplementari, 5 tiri di rigore per parte e poi sorteggio

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO4 novembre 1966Partita unica in caso della squadra prima sorteggiata. Se persiste la parità: tempi supplementari, 5 tiri di rigore per parte e poi sorteggio

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTO TURNO8 dicembre 1966Partita unica in caso della squadra prima sorteggiata. Se persiste la parità: tempi supplementari, 5 tiri di rigore per parte e poi sorteggio

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUINTO TURNO4 maggio 1967Partita unica in caso della squadra prima sorteggiata. Se persiste la parità: tempi supplementari, 5 tiri di rigore per parte e poi sorteggio

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia